Triss – personaggio della trilogia di Shannara
 Triss – romanzo fantasy di Brian Jacques del 2002